Румницкий, Румницкая: Румницкий, Константин Григорьевич (1876—1917) — инженер-технолог, библиотечный деятель, член правления Харьковской общественной библиотеки.
 Румницкий, Иван Михайлович (?—1839) — русский врач.

 Румницкая, Мария Ивановна (1876—1950) — харьковский библиотекарь, общественный деятель, библиограф.